Der Guzzini Challenger 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 25. bis zum 31. Juli 2011 in Recanati, Italien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Recanati